Роберто Эрнесто Марони (; ) — итальянский политик, министр всех четырёх правительств Берлускони. Губернатор Ломбардии (2013—2018).

Биография

Ранние годы 
Роберто Марони учился в  в Варесе. В 1971 году вступил в коммунистическую «Пролетарскую демократию», но уже в 1979 его привлекла программа паданского национализма.

Партийная карьера 
Получил высшее юридическое образование. В начале 1980-х годов начал политическую карьеру, вдохновившись идеями лидера тогдашней  Умберто Босси, с 1990 по 1993 год возглавлял провинциальную организацию Лиги Севера в Варесе, а затем вошёл в коммунальный совет родного города. В 1999 году стал координатором Национального политического совета Лиги Севера. В начале апреля 2012 года Босси отошёл от руководства своей партией после «скандала » (его обвинили в незаконном присвоении денежной компенсации выборных расходов) и 1 июля 2012 года Марони возглавил Лигу Севера (он оставался федеральным секретарём партии до 15 декабря 2013 года).

В 1996 году прокуратура Вероны в рамках расследования дела так называемой «Паданской национальной гвардии» санкционировала обыск штаб-квартиры Лиги Севера на виа Беллерио в Милане, но несколько партийных функционеров оказали физическое сопротивление полиции, вследствие чего Марони сначала попал в больницу со сломанным носом, а позднее был приговорён к 8 месяцам заключения (после апелляции срок сократили вдвое). Кроме того, вместе с сорока другими активистами Марони попал под расследование по подозрению в заговоре против Конституции и территориальной целостности государства, а также в создании незаконного вооружённого формирования. После реформы уголовного права, проведённой правоцентристским парламентским большинством в 2005 году, первые два обвинения были сняты, но третье осталось в силе.

Депутат 
С 23 апреля 1992 года по 14 марта 2013 года Роберто Марони, избираясь по спискам Лиги Севера, состоял в Палате депутатов шести созывов (с XI по XVI).

Министр 
В первом правительстве Берлускони, с 10 мая 1994 по 17 января 1995 года, Марони занимал кресло министра внутренних дел и заместителя премьер-министра; во втором правительстве Берлускони, с 11 июня 2001 по 23 апреля 2005 года, и в третьем, с 23 апреля 2005 по 17 мая 2006 года был министром труда и социальной политики. В четвёртом правительстве Берлускони с 8 мая 2008 по 16 ноября 2011 года он вновь был министром внутренних дел.

Губернатор Ломбардии 

24-25 февраля 2013 года возглавляемый Роберто Марони правоцентристский блок победил на местных выборах в Ломбардии, получив 42,81 % голосов (что принесло ему 48 мест в региональном совете) против 38,24 % голосов избирателей и 21 места в совете у коалиции левоцентристских сил во главе с .

Летом 2014 года стало известно, что прокуратура Бусто-Арсицио начала расследование против Марони и главы его секретариата Джакомо Чириелло (Giacomo Ciriello), подозреваемых в оказании незаконного давления на руководство Eupolis (статистическое подразделение региональной администрации) и Экспо-2015, которые якобы вынужденно заключили трудовые договоры соответственно с Марой Карлуччо (Mara Carluccio) и Марией Грацией Патурцо (Maria Grazia Paturzo).

В начале декабря 2014 года премьера оперы Бетховена «Фиделио» в Ла Скала была ознаменована социальными беспорядками и стычками протестующих с полицией в районе театра, президент Наполитано и премьер Ренци, не приехали на премьеру. Марони прокомментировал сложившуюся ситуацию следующим образом: «Мы всегда показываем себя миру с худшей стороны. Премьера в Ла Скала — уникальное действо, и нам удалось испортить даже её» («Diamo sempre il peggio di noi al mondo. La prima della Scala è uno spettacolo unico e riusciamo a rovinare anche questo»).

3 июня 2015 года прокуратура признала наличие ошибки в тексте перехваченного sms, на котором строилось обвинение против Марони в случае с Марией Патурцо.

22 октября 2017 года в Ломбардии состоялся консультативный референдум об автономном статусе, по итогам которого более 90 % избирателей ответили на поставленный вопрос утвердительно (при явке менее 50 %).

8 января 2018 года официально объявил об отказе от переизбрания в марте по личным мотивам (новым кандидатом Лиги Севера на пост губернатора объявлен мэр Варесе Аттилио Фонтана).

Юридическое преследование 
18 июня 2018 года четвёртая секция миланского суда приговорила Марони к одному году тюремного заключения по обвинению в устройстве на работу в компанию, контролируемую властями Ломбардии, своей старой сотрудницы. По обвинению в совершении поездки в Токио за счет Экспо оправдан.

Личная жизнь 
Марони слушал Брюса Спрингстина, играл на саксофоне, ранее играл на электрическом органе в джаз-рок-кантри группе в Варесе, состоял в рок-группе Палаты депутатов. Владел двухмачтовой парусной баркой «Rosie Probert too», коллекционировал фигурки слоников с поднятым хоботом, болел за футбольный клуб «Милан».

Награды 
 Кавалер ордена Пия IX (Святой Престол)

Труды

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Политики XX века
Политики XXI века
Члены Лиги Севера
Члены Пролетарской демократии
Члены Палаты депутатов Италии
Министры внутренних дел Италии
Министры труда и социальной политики Италии
Вице-премьеры Италии
Губернаторы Ломбардии
Выпускники Миланского университета
Персоналии:Антицыганизм